Kundun is de bijnaam van de veertiende dalai lama en betekent "De Aanwezigheid". Deze naam is niet exclusief voor de dalai lama en wordt ook voor andere lama's gebruikt. In het algemeen wordt de titel echter gebruikt als de roepnaam voor de huidige dalai lama voor vrienden en bekenden.

Tevens is Kundun de titel van de film over het leven van de huidige dalai lama. Ook is het de titel van de autobiografie die werd geschreven door Mary Craig.

Zie ook
Kundun (film)
Tulku
Lama
Rinpoche

Tibetaans boeddhisme